Il-Mixquqa - Een populair zandstrand bij Għajn Tuffieħa op het eiland Malta
 Golden Bay (Cyprus) -  Een zandstrand bij Larnaca op Cyprus
 Golden Bay (Nieuw-Zeeland) - Een baai op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland